Niedermayer ou Niedermeyer est un patronyme porté par de nombreuses personnalités :

Musique
 Louis Niedermeyer (1802-1861), compositeur français

Sport
 Kurt Niedermayer (né en 1955), footballeur allemand
 Rob Niedermayer (né en 1974), joueur de hockey sur glace canadien
 Scott Niedermayer (né en 1973), joueur de hockey sur glace canadien, frère du précédent.

Homonymie de patronyme
Patronyme germanique
Patronyme allemand